Вілаш () — португальська власна назва.

Топоніми

Вілаш-Боаш (Віла-Флор) — парафія.
 Вілаш-Боаш (Шавеш) — парафія.